O termo Spalding pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Spalding - vila do norte-americano de Nebraska, no Condado de Greeley.
 Spalding - cidade canadense de Saskatchewan. 
 Spalding - marca de equipamentos esportivos.
 Condado de Spalding - condado norte-americano do estado da Geórgia

Pessoas 
 Marcelo Spalding
 Walter Spalding
 Esperanza Spalding

Desambiguação